Władysław Różycki (1833–1915) – polityk
 Władysław Różycki (1907–1970) – kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Różycki (ur. 2 lutego 1917) – Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata (30 grudnia 1993)